Die Irish League 1951/52 war die 51. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Glenavon FC wurde zum ersten Mal Meister.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1951/52
Fußballsaison 1951/52